Le lundi  est le 18 jour de l'année 1886.

Naissances 
 Alexandre Drankov (mort le ), photographe russe
 Muhammad Loutfi Goumah (mort le ), écrivain égyptien
 Sōichi Kakeya (mort le ), mathématicien japonais

Décès 
 Adolphe-Félix Gatien-Arnoult (né le ), homme politique français
 Baldassare Verazzi (né le ), peintre italien
 Gyula Rochlitz (né le ), architecte classique hongrois
 Josef Tichatschek (né le ), chanteur d’opéra originaire de Bohème

Voir aussi 
 18 janvier et janvier 1886